William Palmer peut se référer à :

 William Palmer (1824-1855), docteur et meurtrier ;
 William Adams Palmer (1781-1860), homme politique américain du  ;
 William Palmer (1803-1885), théologien anglican ;
 William Palmer (1811-1879), théologien est Œcuménisme anglican ;
 William Jackson Palmer (1836-1909), général et industriel américain ;
 William Waldegrave Palmer (1859-1942),  comte de Selborne, homme politique britannique.